Den Berg (havezate), een havezate in Salland
Den Berg (Boxtel), een buurtschap in Boxtel
Den Berg (Kessenich), een mottekasteel in Kessenich